Pobed. kan som auktorsförkortning betyda:

 Eugenia Georgievna Pobedimova
 Evgeniia Georgievna Pobedimova

Robotskapade auktorsförkortningar